Howard Rachlin, Amerikaans psycholoog en behaviorist.
Julian Rachlin, Litouws violist.